Мнихово-Градиште (), ранее Мюнхенгрец () — небольшой город в районе Млада-Болеслав Среднечешского края Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями. Население около 8500 человек.

Первое упоминание о городе относится к 1279 году. В городе находится замок эпохи Возрождения, принадлежавший семейству Вальдштейнов, в замке находятся останки знаменитого полководца Тридцатилетней войны Альбрехта фон Валленштейна.

Мимо города проходит скоростная автотрасса Либерец—Прага.

В 1866 году около города произошло одно из сражений австро-прусской войны.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Среднечешского края